Grečko je priimek več oseb:
 Andrej Antonovič Grečko (1903--1976), sovjetski maršal in obrambni minister 
 Georgij Mihajlovič Grečko (1931–2017), ruski (sovjetski) kozmonavt

Ruski priimki